Airey ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Airey (* 1965), englischer Fußballspieler
 Dawn Airey (* 1960), britische TV-Macherin, CEO bei Channel 5
 Don Airey (* 1948), englischer Rockmusiker
 Edwin Airey (1878–1955), britischer Industrieller
 Frank Airey (1887–1948), englischer Fußballspieler 
 George Airey Kirkpatrick (1841–1899), PC KCMG QC, kanadischer Politiker
 Jack Airey (* 1937), englischer Fußballspieler 
 Jim Airey (* 1941), australischer Speedwayfahrer
 Joan Airey (1926–1994), britischer Turner
 Paul W. Airey (1923–2009), US-amerikanische Militärperson
 Phil Airey (* 1991), englischer Fußballspieler 
 Richard Airey, 1. Baron Airey (1803–1881), GCB, britischer General
 Terence Airey (1900–1983), britischer Generalleutnant

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Airey (Maryland), im Dorchester County
 Airey (Mississippi), im Harrison County

Sonstiges:
 Airey Lake Recreation Area, Park im Stone County, Mississippi